Santahelenensi – abitanti di Santa Helena (Maranhão)
Santahelenensi – abitanti di Santa Helena (Paraná)
Santahelenensi – abitanti di Santa Helena (Paraíba)
Santahelenensi – abitanti di Santa Helena de Goiás